Assedio di Očakov, nel 1737 durante la Guerra russo-turca del 1735-1739
 Assedio di Očakov, nel 1788 durante la Guerra russo-turca del 1787-1792